Marceli Żółtowski (zm. 1795) – miecznik poznański, konfederat targowicki
 Marceli Żółtowski (1812 - 1901) - ziemianin, poseł do Sejmu Pruskiego
 Marceli Żółtowski (1850–1925) – ziemianin, poseł do parlamentu w Berlinie
 Marceli Żółtowski (1900–1940) – porucznik WP